Карстен Расмуссен (; род. 16 октября 1965) — датский шахматист, международный мастер (1990).

В составе сборной участник 30-й олимпиады (1992) и 16-го командного чемпионата Европы (2007).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Дании